Špičák (pol.: kieł)
 Špičák – czeskie nazwisko

Szczyty górskie 
Szczyty górskie w Czechach o nazwie Špičák:
 Špičák – szczyt Ralskej pahorkatiny, około 2,5 km na północ od Czeskiej Lipy (459 m n.p.m.);
 Špičák – szczyt w południowej części Gór Izerskich (803 m n.p.m.);
 Královecký Špičák – szczyt w Sudetach Środkowych, w południowo-zachodniej części Gór Kruczych (881 m n.p.m.);
 Božanovský Špičák – szczyt w czeskiej części Gór Stołowych w Broumowskich Ścianach (773 m n.p.m.);
 Ruprechtický Špičák szczyt w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych (880 m n.p.m.);
 Špičák – wzniesienie w Sudetach Środkowych na Pogórzu Orlickim (841 m n.p.m.);
 Špičák – wzniesienie 957 m n.p.m. w Czechach w Sudetach Wschodnich, w Górach Złotych;
 Špičák – szczyt w paśmie Wysokiego Jesionika o wysokości (965 m n.p.m.).

Inne 
 Špičák – stacja kolejowa w miejscowości Špičák, w kraju pilzneńskim, w Czechach

Zobacz też 
 Przejście graniczne Łomnica-Ruprechtický Špičák